TWN steht für:
 eine Länderkennung nach ISO 3166-1 („Taiwan“), siehe Republik China (Taiwan)
 ein Netzwerk verschiedener Organisation und Personen mit thematischer Ausrichtung auf die Dritte Welt, siehe Third World Network
 das Unternehmen Triumph Werke Nürnberg und wurde vor dem Krieg aus markenrechtlichen Gründen verwendet, siehe Triumph (Nürnberg)
 The Weather Network, kanadischer Wettersender
 Bahnhof Waiblingen nach DS 100

twn steht für:
 Twendi (ISO-639-3-Code), mambiloide Sprache im Kamerun

TWN